Cafu peut désigner :
 Cafu (1970-), footballeur brésilien, vainqueur à deux reprises de la Coupe du monde ;

Autres personnalités 
 Cafu (1977-), footballeur cap-verdien ;
 Jonathan Cafu (1991-), footballeur brésilien ;
 Cafú (1993-), footballeur portugais.